

Mythologie 
 Oreste est le fils et vengeur d'Agamemnon dans la mythologie grecque.

Personnalités 
 Oreste de Macédoine, roi de Macédoine (399-397 av. J.-C.) ;
 Oreste de Tyane († 304), martyr en Cappadoce sous Dioclétien ; saint chrétien fêté le 10 novembre selon le martyrologe romain et pour l'église orthodoxe ;
 Oreste, le père de l'empereur romain Romulus Augustule ;
 Oreste, le préfet d'Alexandrie au  ;
 Michel Oreste, un ancien président d'Haïti (1913-1914) ;
 Oreste Gherardini (mort en 1953),  acteur, réalisateur et scénariste italien ;
 Oreste Scalzone, un militant italien d'extrême-gauche.

Œuvres 
 Oreste est une tragédie grecque d'Euripide ;
 Oreste est une tragédie de Vittorio Alfieri ;
 Oreste est un opéra (pasticcio) de Georg Friedrich Haendel ;
 Oreste est une pièce de Voltaire.

Homonymie de titre